SIG Sauer steht für:
 SIG Sauer (Deutschland), ehemaliger Waffenhersteller in Eckernförde
 SIG Sauer (Schweiz), schweizerische Waffenfirma ansässig in Neuhausen am Rheinfall, Schweiz
 SIG Sauer, Inc., US-amerikanischer Waffenhersteller in New Hampshire

Siehe auch:
 L & O Holding, deutsche Management-Holding, und deren operative Tochter
 SIG Holding in Neuhausen am Rheinfall, Schweiz
 J. P. Sauer & Sohn, deutscher Schusswaffenhersteller mit Sitz in Isny im Allgäu